Сирауэн ()  —   населённый пункт в Мексике, входит в штат Мичоакан. Население 2942 человека по переписи 2010 года.

Ссылки 

Города Мичоакана